Тим Де Зарн (; род. 11 июля 1952, Цинциннати, Огайо, США) — американский характерный актёр, известный по ролям (преимущественно отрицательным) в фильмах ужасов.

Ранняя жизнь 
Тим Де Зарн родился 11 июля 1952 года в Цинциннати в штате Огайо, США. Учился в католической школе в тауншипе Андерсон. Вплоть до 25 лет Де Зарн не был заинтересован в актёрском искусстве.

Личная жизнь 
В интервью LA Weekly в 2011 году актёр сообщил, что живёт в Лос-Анджелесе с женой и дочерью. Его 18-летний сын Трэвис погиб в ДТП в 2007.

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Родившиеся 11 июля
Родившиеся в 1952 году
Родившиеся в Цинциннати
Актёры США
Актёры XX века
Актёры XXI века
Киноактёры США
Актёры телевидения США